Jiří Sedláček může být:

 Jiří Sedláček (ekonom) – český ekonom
 Jiří Sedláček (inženýr) (1935–2014) – český inženýr
 Jiří Sedláček (1964) (* 1964) – český herec
 Jiří Sedláček (1967) (* 1967) – český herec
 Jiří Sedláček (1899) (1899–1961) – český herec
 Jiří Sedláček (skladatel) – český hudebník a skladatel
 Jiří Sedláček (spisovatel) – český spisovatel
 Jiří Sedláček (brankář) (* 1943) – český fotbalový brankář
 Jiří Sedláček (kněz) – český kněz žijící v zahraničí